Чоловіча 15 кілометрова лижна гонка вільним стилем на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулася 15 лютого 2010 року в Олімпійському парку Вістлера.

За правилами чергування стилів на важливих міжнародних змаганнях цього разу гонка на 15 км проводилася вільним стилем — лижники не були обмежені у використанні будь-якої техніки, але практично це означає вибір швидшого ковзанярського ходу. Лижники стартували з 30-секундним інтервалом, для кожного відлік часу проводився окремо. Попередню Олімпіаду й попередній чемпіонат світу на цій дистанції вигравав естонець Андрус Веерпалу, але у тих випадках гонки проводилися класичним стилем. 15 км гонку вільним стилем на чемпіонаті світу 2007 року виграв норвежець Ларс Бергер. Останню гонку на 15 км вільним стилем виграв італієць Джорджо Ді Чента.

Веерпалу на брав участь у цих перегонах, бо вони проводилися вільним стилем, Бергер не біг тому, що на наступний день була запаланована гонка переслідування у біатлоні. Ді Чента зумів фінішувати десятим. Переміг швейцарець Даріо Колонья. Ця золота медаль стала першою в історії для Швейцарії в лижних перегонах.

Результати

Посилання в тексті

Зовнішні посилання 
 зимових|2010 Olympics results: Men's 15 km Free, from http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-15.
 зимових|2010 Olympics February 14, 2010 men's 15 km freestyle start list.

Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2010